Кубрат (болг. Кубрат, греч. Χουβρατις) — многозначный термин.

 Кубрат (ок. 600 — ок. 665) — сын Албури, племянник Бу-Юргана, правитель болгарского племени унногундуров, кутригуров.
 Кубрат (город) — город в Болгарии в Разградской области, входит в одноимённую общину.
 Кубрат (община) — община в Болгарии, входит в состав Разградской области.
 Хан Кубрат — станция Второй линии Софийского метрополитена.